Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jeff Tarango 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Assente
 Brian MacPhie /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1997
ATP Tour 1997